Ha svolto la carriera di attrice dal 2001 al 2004.

È nota soprattutto per aver interpretato Anne nel film The Others, ma è anche apparsa nel film La ragazza con l'orecchino di perla in cui interpretava Cornelia Vermeer.

Nel 2004 ha recitato nel ruolo di Katie nella miniserie televisiva Fungus the Bogeyman.

È alta 1,66 m.

Filmografia

Cinema 
 The Others, regia di Alejandro Amenábar (2001)
 La ragazza con l'orecchino di perla, regia di Peter Webber (2003)

Televisione 
 Fungus the Bogeyman, regia di Stuart Orme - miniserie TV (2004)

Collegamenti esterni 
 

Nati nel Surrey